Varessaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varessaaret (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Varessaaret (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 

Robotskapade Finlandförgreningar